Eerste klasse (1932/1933) był 33. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Liersche SK. Nowym mistrzem Belgii został zespół UR St-Gilloise.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1932 w piłce nożnej
1933 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii